István Grósz ist der Name folgender Personen:

* István Grósz (Leichtathlet) (1895–1944), ungarischer Leichtathlet 
 István Grósz (Fußballspieler) (* 1910; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler